Plodowoje () ist ein russischer Ortsname:
 Plodowoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, bis 1946: Tawell, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen
 Plodowoje, erloschenes Dorf im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, bis 1946: Heinrichshof, Kreis Wehlau, Ostpreußen
 Plodowoje (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad
 Plodowoje (Orenburg), Siedlung in der Oblast Orenburg